Мокроусово — название населённых пунктов:

 Мокроусово — деревня в городском округе город Уфа Башкортостана.
 Мокроусово — деревня в Новокузнецком районе Кемеровской области.
 Мокроусово — село в Мокроусовском районе Курганской области.
 Мокроусово — деревня в Хомутовском районе Курской области.
 Мокроусово — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.